Merkmaltheorie (auch: Merkmalstheorie) ist ein Ausdruck, der in verschiedenen Bereichen eine Theorie bezeichnet, die davon ausgeht, dass ein Untersuchungsobjekt als Ganzes sich aus einzelnen Merkmalen zusammensetzt und als Summe seiner Merkmale beschreibbar oder erfassbar ist.

 Sprachwissenschaft:
 Die klassische Merkmaltheorie der Linguistik ist die phonologische Merkmaltheorie.
 Ihre Übertragung auf die Semantik führte zur semantischen Merkmaltheorie, auch Merkmalsemantik oder Komponentialsemantik genannt.

 Wahrnehmungspsychologie:
 Für die Mustererkennung werden unter anderem Merkmaltheorien vertreten.